Герыня () — река в Калушском районе Ивано-Франковской области и Стрыйском районе Львовской области, Украина. Правый приток реки Сукель (бассейн Днестра).

Длина реки 19 км, площадь бассейна 40,7 км². Уклон реки 10 м/км. Река в верховьях горного типа, в среднем и нижнем течении — равнинного типа. Долина широкая и неглубокая (кроме верховьев), местами заболоченная, заросшая луговой растительностью. Русло умеренно извилистое, с перекатами, на некоторых участках канализированное.

Берёт начало к юго-западу от села Герыня, между северо-восточными отрогами массива Сколевские Бескиды. Течёт на северо-восток (местами на север). Впадает в Сукель севернее села Воля-Задеревацкая.

Литература 
 
 

Бассейн Свичи
Реки Ивано-Франковской области
Реки Калушского района
Реки Стрыйского района